Первые в истории независимой Республики Таджикистан всенародные президентские выборы состоялись 24 ноября 1991 года, спустя около двух месяцев после провозглашения независимости республики от СССР. На момент президентских выборов, с 31 августа 1991 года, после отставки президента республики и первого секретаря ЦК КП Таджикистана Каххара Махкамова, занявшего пост президента в результате президентских выборов 30 ноября 1990 года, временным президентом являлся Кадриддин Асланов.

Участники 
На выборы были допущены тогдашний председатель Верховного Совета Республики Таджикистан — Рахмон Набиев (выдвигавшийся от правящей Коммунистической партии Таджикистана), а также известный кинорежиссёр и диссидент — Давлатназар Худоназаров, который выдвигался официально от оппозиционной Демократической партии Таджикистана, а фактически был единым кандидатом от Демократической партии Таджикистана, Партии исламского возрождения Таджикистана, Народного движения «Растохез» и партии «Лаъли Бадахшан», кандидаты от которых не были допущены на выборах по политическим причинам.

Рахмон Набиев рассматривался как прокоммунистический консервативный кандидат и сторонник сохранения близких отношений с Россией, и сохранения положения дел в республике как во времена СССР. Из-за такой позиции, Набиев получил поддержку России, Узбекистана, Казахстана и большинства других постсоветских республик. Среди таджикистанцев, Набиев особенно был популярен у прокоммунистических слоёв населения, а также среди национальных меньшинств, в том числе среди этнических узбеков и русскоязычных.

Давлатназар Худоназаров открыто выражал свою оппозиционную позицию по отношению к положению дел в Таджикистане, считая необходимым в Таджикистане проведение масштабных политических и социально-экономических преобразований, упразднение коммунистического или неокоммунистического правления, превращения Таджикистана в свободное демократическое государство, сближения со странами Запада и Исламского мира при одновременном сохранении хороших отношений с бывшими советскими республиками. Худоназарова негласно поддержали страны Запада, в том числе США, Великобритания и Франция, а также Турция, Иран и большинство других стран Исламского мира. Худоназарова среди таджикистанцев поддерживали демократически и либерально настроенные слои населения, большинство исламистов и таджикских националистов — как умеренные, так и радикальные.

Результаты 
По официальным данным ЦИК Республики Таджикистан, явка на выборах составила 84,6 %. По итогам выборов, один из основных претендентов на победу — Рахмон Набиев официально набрал 60,4% голосов избирателей, а его основной соперник — Давлатназар Худоназаров официально набрал 30,1 % голосов. Остальные 13 % бюллетеней были голосами за остальных кандидатов, а также недействительными или испорченными. Наибольшая поддержка у Рахмона Набиева была в двух самых населённых регионах республики — Ленинабадской и Кулябской областях. У оппозиции широкая поддержка проявилась в Горно-Бадахшанской автономной области и районов республиканского подчинения. Таким образом, коммунистов поддержали регионы, находящиеся преимущественно в долинах и низменностях, а оппозицию поддержали преимущественно высокогорные регионы.

Примечания 

Таджикистан
Выборы в Таджикистане
События 24 ноября
Ноябрь 1991 года
1991 год в Таджикистане